Милев може да се отнася за:

 Александър Милев (1904 – 1980), български езиковед, преводач;
 Гео Милев (1895 – 1925), български поет;
 Димитър Милев (1882 – 1903), български революционер от ВМОК;
 Здравко Милев (1929 – 1984), български шахматист;
 Иван Милев, няколко души с това име;
 Крум Милев (1915 – 2000), български футболист;
 Никола Милев (1881 – 1925), български историк и революционер;
 Петър Милев (1879 – 1908), български революционер от ВМОРО;
 Тодор Милев, няколко души с това име.